Zamijenite nam tugu osmijehom, udruga mladih iz Karanca, koja se godinama bavi ozelenjavanjem svog mjesta u okviru akcija "Karanac - zelena oaza" i organiziranjem humanitarnih akcija.

Baranjski leksikon Hrvatske udruge